Antropologia: 
 Tribu (antropologia), grup social
 Tribus romanes, divisió primària dels antics romans
 Tribus germàniques, conjunt de pobles que habitaven al nord de l'Imperi romà i que van contribuir decisivament a la seva caiguda
 Tribus d'Israel, divisions internes en què es varen organitzar els hebreus segons els dotze descendents de Jacob 
 Tribus eslaves
 Tribu àrab
 Biologia: Tribu (biologia), categoria taxonòmica 
 Matemàtiques: tribu o σ-àlgebra, col·lecció no buida Σ de subconjunts de Ω que és tancada sota operacions numerables d'unió, intersecció i complementació de conjunts